Bobby Clark (1937) é um ator de cinema e televisão norte-americano. Seu maior papel foi na série Casey Jones.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos